Javorje je naselje u Općini Brdovcu, Zagrebačka županija. Površina naselja iznosi 2,2 km2. Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 634 stanovnika.

Stanovništvo

Znamenitosti 
 Grob zaprešićkih žrtava poginulih u narodnom pokretu 1903., zaštićeno kulturno dobro

Naselja u Zagrebačkoj županiji